Oligia karafutonis är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura 1925. Oligia karafutonis ingår i släktet Oligia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
karafutonis